Amerikai Egyesült Államok
 Tahuya, folyó az USA Washington államában
 Tahuya, település az USA Washington államában
 Tahuya, tó az USA Washington államában